Мото Гран-при Франции было 5-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2007 года. Эта гонка прошла с 18 по 20 мая 2007 года на гоночной трассе автодрома Бугатти (Ле Ман), Франция.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc 

Франция